Натуральне число 1116
 1116 рік до нашої ери
 1116 рік нашої ери